Da (achternaam), een Chinese achternaam
 Da, symbool van de atomaire massaeenheid Dalton
 Da (godheid), godheid van de Vodunreligie
 da, ISO 639-taalcode van Deens

 DA, een drogisterijketen
 Democratische Alliantie (Zuid-Afrika), een Zuid-Afrikaanse politieke partij
 District attorney, een Amerikaans openbaar aanklager